Шевелино — название населённых пунктов в России:
 Шевелино — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Шевелино — деревня в Торжокском районе Тверской области.